Die Kriegsgräberstätten im Hürtgenwald sind insbesondere:

 Kriegsgräberstätte Hürtgen
 Kriegsgräberstätte Vossenack